Stade Municipal (Kenitra), het stadion van voetbalclub KAC Kenitra in Marokko
 Stade Municipal (Pointe-Noire), een voetbalstadion in Congo-Brazzaville
 Stade Municipal (Pétange), het stadion van voetbalclub Union Titus Pétange in Luxemburg
 Stade Municipal (Rumelange), het stadion van voetbalclub US Rumelange in Luxemburg
 Stade Municipal (Bettembourg), het stadion van voetbalclub SC Bettembourg in Luxemburg

Zie ook 
 Stadsstadion (doorverwijspagina)
 Estadio Municipal (doorverwijspagina)